Ножан-сюр-Сен:

 Ножан-сюр-Сен — кантон во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны, департамент Об. 
 Ножан-сюр-Сен — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Шампань-Арденны.